Джим Ми́ллер:

 Миллер, Джим (род. 1955) — американский киномонтажёр.
 Миллер, Джим (род. 1971) — американский игрок в американский футбол, квотербек.
 Миллер, Джим (род. 1983) — американский боец смешанных боевых искусств.
 Миллер, Джим — шотландский кёрлингист.